Тартак — многозначный термин, происходит от польского слова, что в переводе означает «место где заготавливают, рубят, пилят лес», лесопилка.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Тартак — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Тартак — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Тартак — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Тартак — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Тартак — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.

Украина 
 Тартак — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Тартак — село в Чечельницком районе Винницкой области.
 Тартак — село в Барановском районе Житомирской области.
 Тартак — село в Каменка-Бугском районе Львовской области.

Другое 
 Тартак () — идол аввийцев; вавилонское название звезды Tartahu, то есть звезда-копьё (= Марс).
 «Тартак» — украинская музыкальная группа
 Тартак — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.
 «Тартак» — советский телефильм 1973 года режиссёра Виктора Карпилова по одноимённой повести Ивана Пташникова.

См.также

Тартаков

Тартаковер

Тартаковский

Примечания